Hámi (Kína) település
Hámi vagy hamita nyelvek (sémi-hámi nyelvcsalád) az Afroázsiai nyelvcsalád régi megnevezése